Geba steht für:
 Gebaberg (Hohe Geba), ein Berg an der Rhön
 „Kleine Geba“, siehe Gebaberg 
 Geba (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Geba (Rhönblick), Ortsteil der Gemeinde Rhönblick, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Géba (Guinea-Bissau), eine Kleinstadt in Guinea-Bissau
 Geba (Russland), ein Dorf in der Republik Dagestan in Russland
 Geba (Fluss), Fluss in Westafrika
 Geba (biblischer Ort), eine Stadt der Leviten im Gebiet des Stammes Benjamin
 Gebba (Fluss), auch als Geba transkribiert, ein Fluss im Westen Äthiopiens

GEBA steht für:
 Gesellschaft der Bassisten in Deutschland, eine Gemeinschaft von Geigenbauern und Bassisten

GEBA